Uriona ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Armando Uriona (* 1955), argentinischer Bischof
 Valentín Uriona (1940–1967), spanischer Radrennfahrer